Комите́т освобожде́ния наро́дов Росси́и (КОНР) — орган политического руководства Русским освободительным движением, сформированный по инициативе Андрея Власова и его сторонников при поддержке властей нацистской Германии для свержения существующего в СССР общественно-политического строя, взявший на себя роль правительства России в изгнании и являющийся главной организационной формой Русского освободительного движения, существовавшего с момента революции 1917 года в России и активно действовавшего в годы Второй мировой войны.

Создание КОНР 
27 декабря 1942 года в Берлине была подписана «Смоленская декларация», адресованная бойцам Красной армии. Авторами декларации стали Андрей Власов и Василий Малышкин. Исходя из пропагандистских соображений, руководство нацистской Германии сообщило об этой инициативе в средствах массовой информации, ничего, однако, не предпринимая в организационном плане. С этого момента все солдаты русской национальности в структуре немецкой армии могли считать себя военнослужащими Русской освободительной армии.

16 сентября 1944 года прошла встреча Андрея Власова с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, на которой шёл разговор о создании официально признанного Германией антибольшевистского центра и его вооружённых сил. От Гиммлера было получено согласие. После этого пошёл процесс создания политического письма КОНР — Манифеста Освободительного движения народов России (более известный как «Пражский манифест»). По показаниям Г. Н. Жиленкова, одного из самых деятельных участников Русского освободительного движения, для работы над манифестом была создана специальная комиссия.

14 ноября 1944 года, в Испанском зале пражского замка состоялось первое заседание Комитета освобождения народов России, на котором был провозглашен Манифест Освободительного движения народов России. 50 членов КОНР поставили свои подписи под текстом манифеста. На этом мероприятии присутствовало около 600 человек. С немецкой стороны приняли участие высокопоставленные лица: один из руководителей оккупационного режима в Богемии и Моравии — Карл Герман Франк, представитель германского правительства обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Вернер Лоренц, а также президент Протектората Богемии и Моравии Эмиль Гаха.

Также были приглашены многие влиятельные белоэмигранты: Василий Бискупский — глава русских эмигрантов в Германии, Алексей фон Лампе — начальник Русского Общевоинского Союза, генерал Антон Туркул, атаман Пётр Краснов и генерал-майор Андрей Шкуро. Прибыли представители Японии. Поздравления были получены от Гиммлера, Риббентропа и нескольких германских генералов. Поступали приветствия от Квислинга, Павелича и иных руководителей европейских марионеточных государств. Вечером того же дня был устроен банкет.

Комитет осуществлял руководство военными формированиями, входившими в состав Русской освободительной армии. В первый день работы комитета, председателем Президиума Комитета освобождения народов России стал генерал-лейтенант РОА Андрей Власов.

На период оформления, Комитет состоял из 50 членов и 12 кандидатов (включая представителей 15 народов России) и практически выполнял функции общего собрания. К началу 1945 г. численность КОНРа увеличилась до 102 членов, а Научный совет — до 100 членов. Было проведено 3 заседания членов КОНРа: 10 ноября 1944 г. — предварительное, где был избран руководящий состав Комитета; 12 ноября — первое пленарное заседание, на котором было проведено последнее обсуждение и подписание Манифеста; 17 декабря — заседание, на котором было принято решение о создании национальных советов отдельных народов России, признавших Власова как лидера: Русский национальный совет (председатель генерал В. Ф. Малышкин), Украинская национальная рада, Национальный совет народов Кавказа, Национальный совет народов Туркестана, Главное управление казачьих войск, Калмыкский национальный комитет и Белорусская национальная рада. Председателем Белорусского совета КОНРа стал Н. Н. Будзилович. Однако в марте 1945 г. ввиду непрекращающихся интриг председателя Белорусской центральной рады Р. Островского Белорусский совет фактически прекратил свою деятельность (сам Будзилович погиб при бомбёжке в апреле 1945 г.). Из национальных органов в КОНР на правах членов вошли, в числе других, Вадим Майковский, В. М. Гречко, Комар, А. Ю. Демченко, Ф. Жук, Хахутов, Зижажев, генерал В. В. Крейтер, Ш. Балинов, генерал А. фон Лампе, позже прибавились кандидаты — И. Медведюк и Пугачёв.

Структура КОНР

Президиум 
Политическим руководящим органом КОНР стал Президиум КОНР, в который вошли:
 генерал-лейтенант А. А. Власов — председатель
 генерал-майор Ф. И. Трухин
 генерал-майор В. Ф. Малышкин — представитель Русского национального совета
 генерал-майор Д. Е. Закутный
 генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков
 генерал-лейтенант Е. И. Балабин
 профессор Ф. П. Богатырчук — представитель Украинского национального совета
 профессор Н. Н. Будзилович — представитель Белорусского национального совета
 профессор С. М. Руднев.

Кандидатами в Президиум были профессор П. Н. Иванов и писатель Ю. А. Музыченко.

Управления 
Для практической работы были созданы следующие управления:
 Штаб вооруженных сил КОНР (начальник — генерал-майор Ф. И. Трухин)
 Главное управление казачьих войск (начальник — генерал-лейтенант Г. В. Татаркин)
 Главное организационное управление (начальник — генерал-майор В. Ф. Малышкин)
 Главное гражданское управление (начальник — генерал-майор Д. Е. Закутный)
 Главное управление пропаганды (начальник — генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков)
 Управление безопасности (начальник — подполковник Н. В. Тензоров)
 Совет по делам вероисповеданий (начальник — Н. Н. Будзилович)

Вооружённые силы КОНР 

К 22 апреля 1945 года в вооружённые формирования Комитета освобождения народов России входили следующие соединения, части и подразделения:.

 главнокомандующий, группа офицеров личного подчинения (полковник К. Г. Кромиади, подполковник М. К. Мелешкевич, капитан Р. Л. Антонов, обер-лейтенант В. А. Рейслер и др.), рота личной охраны капитана П. В. Каштанова;
 1-я пехотная дивизия генерал-майора С. К. Буняченко, полностью вооружённая и укомплектованная (около 20000 чел.);
 2-я пехотная дивизия генерал-майора Г. А. Зверева, личный состав был вооружён ручным автоматическим оружием до пулемётов включительно, тяжёлое вооружение отсутствовало (11856 чел.);
 3-я пехотная дивизия генерал-майора М. М. Шаповалова, располагала почти невооружёнными добровольцами (10000 чел.);
 Военно-воздушные силы КОНР генерал-майора В. И. Мальцева (более 5000 чел.);
 Учебно-запасная бригада полковника С. Т. Койды (7000 чел.)
 Русский корпус генерал-лейтенанта Б. А. Штейфона (5584 чел.);
 15-й казачий кавалерийский корпус (32000 чел. без учёта немцев);
 Отдельный корпус генерал-майора А. В. Туркула (около 7000 чел.);
 Отдельный казачий корпус в северной Италии (Казачий Стан) походного атамана генерал-майора Т. И. Доманова (18395 чел.);
 Отдельная противотанковая бригада майора Второва (1240 чел.);
 Вспомогательные (технические) войска в непосредственном подчинении главнокомандующего (около 10000 чел.);
 Центральный штаб генерал-майора Ф. И. Трухина, офицерский резерв при штабе подполковника Г. Д. Белая, отдельный кавалерийский эскадрон капитана Тищенко, батальон охраны штаба капитана А. П. Дубного, спецотряд по охране ценностей КОНР капитана А. Анохина (до 5000 чел.);
 1-я Объединённая офицерская школа генерал-майора М. А. Меандрова (785 чел.);
 Братиславская разведывательная школа майора С. Н. Иванова;
 Мариенбадская разведывательная школа капитана Р. И. Беккера;
 Управление казачьих войск при КОНР.

Всего в этих формированиях, по разным данным, числилось порядка 120—130 тысяч человек. Данные соединения были разбросаны на большом участке фронта от Загреба (Хорватия) и Толмеццо (северная Италия) до Бад-Шандау (юго-западнее Дрездена). 28 января 1945 года Русская освободительная армия получила статус вооружённых сил союзной державы, которая заявила о нейтралитете по отношению к США и Великобритании.

Прекращение деятельности 
Комитет де-факто прекратил существование после падения нацистской Германии и ареста видных деятелей Русского освободительного движения: Власов был арестован СМЕРШем 12 мая 1945, начальник его штаба генерал Трухин — 15 мая 1945. Генералы Жиленков, Малышкин, Буняченко и Мальцев добрались до расположения американских войск, но были переданы СССР. Впоследствии, многие из членов КОНР по окончании войны были преданы суду как пособники врага и по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР были лишены воинских званий и повешены.

В условиях, когда председатель президиума КОНР генерал Андрей Власов попал в советский плен, начальник офицерской школы вооружённых сил КОНР Михаил Алексеевич Меандров принял на себя руководство Комитетом освобождения народов России. Меандров полагал, что сохранившие организацию и дисциплину «власовские» формирования могут быть востребованы американцами. Меандров формально исполнял обязанности председателя президиума КОНР до выдачи его советским властям 14 февраля 1946 года.

См. также 
 Русский коллаборационизм во Второй мировой войне
 Русское освободительное движение

Примечания

Литература 
 
 

 
Русский национализм